Der Riesenslalom im Ski Alpin der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018 sollte ursprünglich am 12. Februar 2018 um 10:15 Uhr Ortszeit (2:15 Uhr MEZ) im Yongpyong Alpine Centre ausgetragen werden. Allerdings sorgten starke Windböen für eine Verlegung des Rennens auf den 15. Februar 2018 um 9:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MEZ). Dazwischen fand das Abfahrtsrennen der Männer statt.

Die Goldmedaille gewann Mikaela Shiffrin aus den Vereinigten Staaten. Silber gewann die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Bronzemedaille erhielt Federica Brignone aus Italien.

Die nach dem ersten Durchgang führende Manuela Mölgg aus Italien leistete sich in ihrem zweiten Lauf einige Fehler, sodass sie am Ende nur auf dem achten Platz landete.

Lara Gut aus der Schweiz stürzte im ersten Durchgang in eine Gruppe von Fotografen und Kameraleute, welche am Rande der Piste standen.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Riesenslalom Frauen
Frauenskiwettbewerb
Sportveranstaltung in Pyeongchang